Oxum (estado) - Estado da Nigéria
Rio Oxum - rio da Nigéria
Templo de Oxum - localizado em Oxobô
Oxum - Orixá dos rios do Candomblé